Evágrio do Ponto (ca. 346) — escritor, asceta e monge cristão
 Evágrio (conde das sagradas liberalidades) (ca. 360-362) — oficial romano
 Evágrio de Constantinopla (m. 380) — Bispo de Constantinopla
 Evágrio de Antioquia () — bispo de Antioquia, citado por Jerônimo
 Evágrio Escolástico () — historiador cristão

Desambiguações de antropônimos